Российская Буда () — село в Летичевском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 43 человека. Почтовый индекс — 31543. Телефонный код — 3857. Занимает площадь 0,447 км². Код КОАТУУ — 6823085403.

Местный совет 
31543, Хмельницкая обл., Летичевский р-н, с. Снитовка, ул. Колхозная, 17

Примечания

Ссылки 
 Российская Буда на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Летичевского района